Лисрона (Лисронах; ; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).

Примечания 

Населённые пункты графства Южный Типперэри